Vierneisel ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Vierneisel-Schlörb (1931–2009), deutsche Klassische Archäologin und Übersetzerin neugriechischer Literatur
 Emil Vierneisel (1890–1973), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Klaus Vierneisel (1929–2015), deutscher Klassischer Archäologe und Museumsdirektor
 Peter Vierneisel (* 1974), deutscher Dirigent
 Eric Vierneisel (* 1985), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler